(5706) Finkelstein
 Gila Finkelstein
 Norman Finkelstein
 Samuel Finkelstein